Doppelwort ist ein mehrdeutiger Begriff; siehe deshalb
Komposition (Grammatik)
Datenwort